Michail Kalinin, een Sovjet-Russisch politicus
Tver (stad), voorheen Kalinin, een stad in Rusland
Kalinindistrict, de naam van een district in veel steden van de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld het
Kalinindistrict in Tallinn
Kalininfront, Russisch front ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
Kalinin (oorlogsschip), een Russisch oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog